Чайкино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Чайкино — исчезнувшее село в Акмолинской области.

Россия 
 Чайкино — село в Шелаболихинском районе Алтайского края.
 Чайкино — хутор в Альшеевском районе Башкортостана.
 Чайкино — посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Чайкино — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Чайкино — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Чайкино — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Чайкино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Чайкино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Чайкино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Чайкино — село в Джанкойском районе Крыма.
 Чайкино — село в Симферопольском районе Крыма.
 Чайкино — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.

Украина 
 Чайкино — село в Новгород-Северском районе Черниговской области. 
 Чайкино — село в Бериславском районе Херсонской области.

Другое 

 Чайкино — озеро в Алтайском крае